Xihu kan avse :
 Xihu  "Västra sjön" – historiskt och kulturellt betydande insjö i Hanzhou, Zhejianprovinsen
 Xihu, Hangzhou – stadsdistriktet som omger sjön
 Xihu, Benxi – stadsdistrikt i Benxi, Lianing-provinsen
 Xihu, Nanchang –  stadsdistrikt i Nanchang, Jiangxi-provinsen

 Xihu (häradshuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 36,07, long 103,78) – stadsdelsdistrikt i stadsdistriktet Qilihe.
 Xihu (köping i Kina, Anhui)
 Xihu (köping i Kina, Chongqing)
 Xihu (köping i Kina, Shandong, lat 35,45, long 119,24)
 Xihu (köpinghuvudort i Kina, Xinjiang Uygur Zizhiqu, lat 44,53, long 84,63)
 Xihu Xiang (socken i Kina) – socken i Hunan-provinsen
 Xihu (socken i Kina, Shandong, lat 36,10, long 115,71)
 Xihu (sockenhuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 40,54, long 94,99)
 Xihu (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,85, long 117,18)
 Xihu (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,24, long 120,12)

 Xihu Gang – havsvik i Zhejiang-provinsen
 Xihu Zui  – udde i Liaoning-provinsen

Se även
 Xihu Hu – flera insjöar i Jangxi-provinsen
 Xihu Qu  – flera stadsdistrikt
 Xihu Xiang  – flera socknar